Lai (gènere literari), mena de cançó que va aparèixer el  al nord d'Europa, especialment als territoris de les actuals França i Alemanya
 Lai bretó, forma de romanç literari medieval en francés i anglés de l'època
 Lai e Lamidon, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània, França)
 Biografies:
 Lai  o Laios, rei de Tebes
 A Lai (Ngawa, 1959), poeta
 Alessandro Lai (Fonsarda, Càller, 1970), dissenyador de vestuari italià
 Francis Lai (Niça, 1932 - París, 2018), compositor i músic francès, especialista en músiques de pel·lícules
 Jimmy Lai (Guangdong, 1947), empresari, emprenedor i activista polític de Hong Kong
 Maria Chessa Lai (Monti, Itàlia, 1922 – l'Alguer, 2012), mestra d'escola i rimadora sarda en alguerés